Kalsdorf bezeichnet:

 Kalsdorf bei Graz, Marktgemeinde im Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kalsdorf bei Ilz, Ort in der Gemeinde Ilz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Kalsdorf (Gemeinde Kalsdorf bei Graz), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Kalsdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Kalsdorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil von Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Schloss Kalsdorf in Kalsdorf bei Ilz